

Filmy i seriale 
 Nieustraszony (Knight Rider) – serial telewizyjny emitowany w latach 1982-1986
 Nieustraszony 2000 (Knight Rider 2000)– film z 1991, kontynuacja serialu z lat 80
 Knight Rider – film telewizyjny z 2008
 Nieustraszony (Knight Rider) – serial telewizyjny emitowany w 2008 i 2009 na podstawie serialu telewizyjnego z lat 80.

Gry 
 Knight Rider – gra na Nintendo wyprodukowana w 1989
 Knight Rider Special – japońska gra z 1994
 Knight Rider: The Game – gra na komputery i PlayStation 2 wyprodukowana w 2002 przez Davilex Games.
 Knight Rider 2: The Game – sequel gry na komputery i PlayStation 2 z 2004